Kol
 Kol (Rukum)
 Kol Nidre
 Język kol
 KOL - oznaczenie powiatu olkuskiego na tablicach rejestracyjnych

Ludzie o nazwisku Kol 
 Dolf van Kol
 Mosze Kol